Чижович () — фамилия
 Чижович, Веслав (род. 1949) — польский ученый, государственный служащий и общественный деятель, специалист в области международного таможенного права, доктор наук, профессор.
 Чижович, Мацей (род. 1962) — польский пятиборец, олимпийский чемпион, призёр чемпионата мира и Европы.